Die Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) ist eine von Ferrovia Centro Atlântica, einer Tochtergesellschaft des Bergbauunternehmens Vale S.A., betriebene meterspurige Bahnstrecke in Brasilien.

Beschreibung 
Die Bahnstrecke wurde 1904 eröffnet, um das Eisenerzabbaugebiet Vale do Aço mit den Atlantikhäfen im Bundesstaat Espírito Santo Porto de Tubarão in Vitória sowie Praia Mole und Barra do Riacho  zu verbinden. Daneben erschließt sie auch die Hauptstadt des Bundesstaates Minas Gerais Belo Horizonte.

Etwa 37 % des gesamten Schienengüterverkehrs Brasiliens laufen über diese Bahnstrecke. Neben Eisenerz wird über die Bahnstrecke unter anderem Stahl, Kohle, Kalkstein, Granit, Container, Roheisen, landwirtschaftliche Produkte, Holz, Zellstoff und Brennstoff transportiert.

Neben der Estrada de Ferro Carajás ist sie zudem die einzige in Brasilien mit Schienenpersonenfernverkehr. Seit 2014 wird die Personenbeförderung auf dieser Strecke mit einem erneuerten Fahrzeugpark durchgeführt. Jährlich verkehren mit den Reisezügen eine Million Fahrgästen pro Jahr über die Strecke.

Bilder der Strecke

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Brasilien
Verkehr (Minas Gerais)
Verkehr (Espírito Santo)